Jason James – bassista dei Bullet for My Valentine
Jason James – calciatore grenadino